Lillången kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lillången, Småland, sjö i Alvesta kommun,  (15,1 ha)
Lillången, Östergötland, sjö i Ydre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn